Сапрыгино — название населённых пунктов в России:

 Сапрыгино — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Сапрыгино — деревня в Селижаровском районе Тверской области.

См. также 
 Сопрыгино — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Сапрыгин